Poco (banda), banda americana de country rock formada em 1968.
 POCO (empresa), empresa chinesa de Smartphones.
 Poco Mandasawu, montanha localizada na Indonésia.